Белоколодезское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область 
 Белоколодезское сельское поселение — входит в Вейделевский район

Тульская область 
 Белоколодезское сельское поселение — входит в Арсеньевский район